Ганс Рюпе (; 5 апреля 1886, Варшава — 7 апреля 1947, Мюнхен) — немецкий историк искусства и переводчик с древнегреческого; получил известность благодаря переводам Сапфо, Еврипида и Гомера.

Биография 
Ганс Рюпе родился в Варшаве 5 апреля 1886 года; он получил среднее образование в дрезденской гимназии «Vitzthum». После ее окончания Рюпе изучал истории искусства в Женеве, Мюнхене (с 1911 года), Берлине и Париже, а также — во Фрайбурге; в университете Фрайбурга он защитил в 1912 году диссертацию на тему, связанную с работами немецкого художника Ханса Бургкмайра-старшего, и получил докторскую степень. В 1915 году познакомился с юристом и философом Карлом Шмиттом. С 1922 года Ганс Рюпе работал консерватором в Баварском национальном музее в Мюнхене, где постепенно достиг должности главного консерватора. В частности, в музее он отвечал за отдел керамики.

Однако наибольшую известность Ганс Рюпе получил благодаря своим переводам античной литературы на древнегреческом языке. Он переводил лирику Сапфо, «Алкеста» Еврипида и «Илиаду» Гомера. Рюпе скончался в Мюнхене 7 апреля 1947 и был похоронен на местном кладбище.

Работы 
 Оригинальные
 Beiträge zum Werke Hans Burgkmairs des Älteren. Freiburg, 1912 [диссертация].
 Der Paehler Altar im Bayerischen Nationalmuseum. Verlag für praktische Kunstwissenschaft F. H. Weizinger & Co., München, 1922.
 Thomas Murners Schelmenzunft. Faksimile-Ausgabe der im Jahre 1513 in Augsburg gedruckten und mit Holzschnitten von Burgkmair versehenen Original- Ausgabe, mit einem Nachwort von Hans Rupe. Filser, Augsburg, 1926.
 Katalog süddeutscher und mitteldeutscher Fayencen aus dem Vermächtnis Paul Heiland. Bayerisches Nationalmuseum, München, 1934.
 Divertimenti. Reden und Aufsätze. Rinn, München, 1948.

 Переводы
 Homers Ilias. Auf Grund der Übersetzung von Johann Heinrich Voß verdeutscht von Hans Rupé (Tempel Klassiker). 2 Bände. Tempel-Verlag, Leipzig, 1922/1929.
 Euripides: Alkestis. Dr. B. Filser, Augsburg, 1925.
 Sappho: Carmina. Holle & Co., Berlin, 1936.
 Sappho. Griechisch und deutsch (Tusculum-Bücherei). Heimeran, München, 1944; 2. Auflage, 1945.
 Homer: Ilias (Tusculum-Bücherei). 2 Bände. Heimeran, München, 1948.

Литература 
 Ludwig Curtius: Hans Rupé (5.4.1886 — 7.4.1947) // Hans Rupé: Divertimenti. Reden und Aufsätze. Rinn, München 1948, S. 116.
 Albert Rehm: Hans Rupé zum Gedächtnis // Antike und Abendland, No. 3, 1948, S. 255—257.
 Das Bayerische Nationalmuseum 1855—2005. 150 Jahre Sammeln, Forschen, Ausstellen. Hirmer, München 2006, S. 350—351.
 Werner Ebnet: Sie haben in München gelebt. Biografien aus acht Jahrhunderten. Allitera Verlag, München 2016, ISBN 978-3-86906-744-5, S. 506.

Примечания

Ссылки 
 Hans Rupé (1886—1947) // data.bnf.fr.

Историки искусства Германии